Viriat é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Viriat apresentava uma população de 5 665 habitantes, distribuídos por 2 286 lares.

Cidades-irmãs 
  Voinești, Roménia (1989)
  Sorbolo, Itália (2000)

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain